Con Distretto di Chau Thanh (Châu Thành) ci si può riferire a uno dei seguenti distretti del Vietnam:
Châu Thành, nella provincia di An Giang
Châu Thành, nella provincia di Ben Tre
Châu Thành, nella provincia di Dong Thap
Châu Thành, nella provincia di Hau Giang
Châu Thành, nella provincia di Kien Giang
Châu Thành, nella provincia di Long An
Châu Thành, nella provincia di Tay Ninh
Châu Thành, nella provincia di Tien Giang
 Châu Thành, nella Provincia di Trà Vinh

Con Chau Thanh (Châu Thành) ci si può riferire a una delle seguenti città del Vietnam:
Châu Thành, nella provincia di Ben Tre